Айбас — название географических объектов в Казахстане:

 Айбас — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Айбас — река в Улытауском районе Карагандинской области.
 Айбас — средневековая крепость в Улытауском районе Карагандинской области.